Dans certains pays, une cour d'assises est une juridiction populaire ou mixte (juges professionnels et jury populaire) chargée de juger les crimes : 
 Cour d'assises (Belgique) ;
 Cour d'assises (Comores) ;
 Cour d'assises (France).
 Assizes (Angleterre et pays de Galles jusqu'en 1972).

Des édifices :
 La cour d'assises, monument historique, de Colmar dans le Haut-Rhin.

Littérature 
 Cour d'assises, roman policier belge de Georges Simenon, paru en 1941.

Cinéma 
 Cour d'assises (Corte d'Assise), film italien de Guido Brignone sorti en 1931.

en:Assize Court